Голопузовка может означать:

Россия 
 Голопузовка — прежнее (до конца 19 века) название села Дутое Дутовского сельского поселения Ливенского района Орловской области.
 Голопузовка — прежнее (до 1966) название села Тимирязево Тхоревского сельского поселения Каменского района Воронежской области.
 Голопузовка — прежнее название (до 1879) села Хутор-Берёзовка Тульского сельского поселения Тербунского района Липецкой области.

 Голопузовка (устар.) — одна из центральных улиц Долбино Белгородской области.
 Голопузовка (устар.) — улица в Лозном Волгоградской области.

Украина 
 Голопузовка — прежнее (до 1860-х) название села Константиновка Золочевского района Харьковской области.
 Голопузовка (Михалковка) — хутор, вошедший в состав села Спасское Сосницкого района Черниговской области.